Johann David Sauerländer ist der Name folgender Personen:
 Johann David Sauerländer (Verleger) (1789–1869), deutscher Verleger
 Johann David Sauerländer (Jurist) (1881–1969), deutscher Jurist, als Richter am Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt